Paragus Latreille, 1804 : un genre d’insectes ;
Paragus : un personnage de Dragon Ball.